Az 1973-as UEFA-szuperkupa az európai szuperkupa első hivatalos kiírása volt. Az 1972-es kiírást az UEFA nem ismeri el hivatalosan.

A döntőben az 1972–1973-as bajnokcsapatok Európa-kupája-győztes AFC Ajax és az 1972–1973-as kupagyőztesek Európa-kupája-győztes AC Milan játszott. A mérkőzéseket 1974. január 9-én és január 16-án játszották. A szuperkupát az AFC Ajax nyerte 6–1-es összesítéssel.

Első mérkőzés

Második mérkőzés

A szuperkupát az AFC Ajax nyerte 6–1-es összesítéssel.

Jegyzetek

Források
 
 

Uefaszuperkupa
1973